Серый личинкоед, или пепельный длиннохвостый личинкоед (), — вид воробьиных птиц из семейства личинкоедовых (Campephagidae). Окрас серо-бело-черный, что отличает его от других личинкоедов.

Распространение 

Размножается в юго-восточной части Сибири, северо-восточном Китае, в Корее и Японии. В Южной Азии птица считается редкой. В материковой части Индии она впервые была отмечена только в 1965 году, хотя в 1897 сообщалось о её присутствии на Андаманских островах.

Единственный представитель рода в авифауне России.

Описание 
Длина составляет 18,5—20 см.

Поведение 
Фуражируют (кормятся) часто вместе с личинкоедами других видов, образуя для этого общие стаи. Мигрирует на самое большое среди всех личинкоедов расстояние.

Примечания

Литература 
 Brazil, Mark A. (1991) The Birds of Japan, Christopher Helm, London.
 MacKinnon, John & Phillipps, Karen (2000) A Field Guide to the Birds of China, Oxford University Press, Oxford.
 Robson, Craig (2002) A Field Guide to the Birds of South-East Asia. New Holland, London.

Ссылки 
 Photographs and videos.
 Calls.

Личинкоедовые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1822 году